

Prénom 
Lorenzo est un prénom italien, équivalent de Laurent en français et porté par plusieurs représentants de la maison Médicis :
 .

Patronyme 

 Catarina Lorenzo, militante brésilienne pour le climat ;
 Fiorenzo di Lorenzo (1440-1525), peintre italien de la Renaissance ;
 Frank Lorenzo (1940-), homme d'affaires et philanthrope américain ;
 Hébé Lorenzo (née en 1947), actrice ;
 Jerry Lorenzo (né en 1977), créateur de mode et de baskets américain ;
 Jorge Lorenzo (né en 1987), pilote de vitesse moto espagnol ;
 María Antonia Sánchez Lorenzo (née en 1982), joueuse de tennis espagnole ;
 Marina Lorenzo (née en 1980), présentatrice et journaliste sportive française ;
 Michael Lorenzo-Vera (né en 1985), golfeur français ;
 Néstor Lorenzo (né en 1966), joueur et entraîneur argentin de football ;
 Rina De Lorenzo (née en 1965), femme politique italienne ;
  (1964-), scénariste, producteur, écrivain et réalisateur espagnol ;
 Vanessa Lorenzo (née en 1976) top model et actrice espagnole.

Pseudonyme 

 Lorenzo est le pseudonyme de Laurent Gély (dessinateur de bandes dessinées) ;
 Lorenzo est le pseudonyme du rappeur rennais Jérémie Serrandour, aussi connu sous le pseudonyme de Larry Garcia en tant que réalisateur de clips, court métrage et membre du collectif de rap rennais Columbine.

Lieux 

 Lorenzo, États-Unis
 Lorenzo Geyres, ville d'Uruguay
 San Lorenzo, Argentine
 Département de San Lorenzo, Argentine

Cinéma 

 Lorenzo (1992), film inspiré de la découverte de l'huile de Lorenzo
 Lorenzo est un court-métrage animé des studios Disney réalisé en 2004

Voir aussi 
 Lorenzo, nom de plusieurs cyclones tropicaux.
 Huile de Lorenzo
 
 

Patronyme hispanique
Patronyme italien
Prénom italien
Prénom masculin
Homonymie de prénom